Burford (stad), een stad in het Engels graafschap Oxfordshire
 Burford (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen